Виланова-де-Мейя (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 73,88 км². Население — 420 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Página web del Municipio (web no oficial)
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды